Leo Weisz ist der Name folgender Personen:

* Leo Weisz (Historiker) (1886–1966), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler und Historiker
 Leo Weisz (Fußballtrainer) (1900–1955), ungarischer Fußballspieler und -trainer